Межконтинентальный кубок 1982 () — 21-й розыгрыш Межконтинентального кубка, который состоялся 12 декабря 1982 года. Прошёл между английским клубом «Астон Вилла», победителем Кубка европейских чемпионов 1981/82, и уругвайским клубом «Пеньяроль», победителем Кубка Либертадорес 1982. Матч прошёл на нейтральном поле на «Национальном стадионе» в Токио. Его посетило 63 000 зрителей.

Статистика матча

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1981/1982
 Кубок Либертадорес 1982

Ссылки 
 Отчёт о матче 

Межконтинентальный кубок 1982
Межконтинентальный кубок 1982
Спорт в Японии в 1982 году
1982 год в футболе
События 12 декабря
Декабрь 1982 года
Международные спортивные соревнования в Токио
Международные соревнования по футболу в Японии